Aleksy III Angelos (1153–1211) – cesarz bizantyjski 1195–1203
 Aleksy III Komnen (1338–1390) – cesarz Trapezuntu 1349–1390